Die Liga II 2013/14 war die 74. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. Sie begann am 7. September 2013 und endete am 7. Juni 2014. Von Anfang Dezember 2013 bis Ende Februar 2014 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause). Aufsteiger in die Liga 1 waren CSMS Iași, Rapid Bukarest, CSU Craiova und ASA Târgu Mureș.

Modus 
Die Liga II wurde in zwei Staffeln mit jeweils 12 Mannschaften ausgetragen. Die sechs erstplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde, die sechs übrigen Mannschaften für die Abstiegsrunde. Die untereinander erzielten Ergebnisse wurden übernommen. Die beiden erstplatzierten Mannschaften jeder Aufstiegsrunde stiegen in die Liga 1 auf, während die drei letztplatzierten Teams der beiden Abstiegsrunden in die Liga III absteigen mussten.

Zweite Mannschaften von Erstligisten, Vereine, die vor weniger als drei Jahren gegründet worden waren, sowie wie Vereine mit Steuerschulden waren nicht aufstiegsberechtigt. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit am Saisonende entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Staffel 1 
Die Staffel 1 spielte nur mit 12 Mannschaften, da sich das Team von Sportul Studențesc vor dem ersten Spieltag zurückgezogen hatte.

Aufstiegsrunde

Abstiegsrunde

Staffel 2

Aufstiegsrunde

Abstiegsrunde

Weblinks 
 Staffel 1 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Staffel 2 auf romaniansoccer.ro (englisch)

Einzelnachweise 

2013 14
Fußballsaison 2013/14